Капра може бити:

 Капра, насеље у општини Призрен, КиМ, Република Србија
 Капра (Палермо), насеље у округу Палермо, Сицилија, Италија
 Капра (Телангана), насеље у држави Телангана, Рангареди, Индија